Адалберон може да се отнася за:
 Адалберон Лаонски (?-1030), франкски духовник
 Адалберон Реймски (935-989), франкски духовник